Dokukakuji, de son vrai nom Sha Jien, est l'épéiste de Kogaiji et le demi frère de Gojyo. Après Kogaiji et Ririn, c'est le membre le plus fort du groupe. Il est très attaché à Kogaiji et combat souvent son propre demi-frère afin d'essayer de récupérer le maten kyômon qui est sur les épaules de Sanzo.

Histoire personnelle 
Dokukakuji grandit assez paisiblement jusqu'au jour où il apprend qu'il avait un demi-frère. Sa mère, ne supportant pas que son père l'ait trompée avec une humaine, a commencé à péter les plombs et à décharger sa haine sur ce dernier. L'auteur a dessiné quelques cases ambïgues qui laisse penser que c'est à cette époque que Dokukakuji commence à avoir une relation incestueuse avec elle.

Cependant, cela n'empêcha pas le pire de se produire quelque temps plus tard. Un jour, Gojyo ramène un bouquet de fleurs rouges en pensant que cela lui ferait plaisir. Grave erreur car furieuse à cause de la couleur des fleurs (rouges comme les yeux et les cheveux des enfants tabous), elle se précipite sur lui et commence à l'étrangler. Gojyo désespéré (il espérait plutôt se réconcilier avec elle) la laisse faire. Elle l'aurait tué si Jien n'était pas intervenu et ne l'avait pas tuée.

Les larmes de Jien à ce moment précis sont assez difficiles à interpréter : est-il désespéré d'avoir tué sa mère ou son amante ? Cette blessure sera utilisée par Nin Jian Hi dans Saiyuki Reload Gunlock pour convaincre Kôgaiji de tester un bracelet qui décuplerait sa force.

Personnage de Saiyuki